|-
|6751 van Genderen||1114 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,425|| align=right|0,163|| align=right|4,64|| align=right|3,777||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6752 Ashley||4150 T-1|| align=right|13,5|| align=right|2,381|| align=right|0,083|| align=right|13,00|| align=right|3,674||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6753 Fursenko||1974 RV1|| align=right|13,2|| align=right|2,248|| align=right|0,139|| align=right|3,01|| align=right|3,371||MBA||14. september 1974||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6754 Burdenko||1976 UD4|| align=right|13,9|| align=right|2,441|| align=right|0,185|| align=right|2,48|| align=right|3,814||MBA||28. oktober 1976||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|6755 Solovʹyanenko||1976 YE1|| align=right|13,1|| align=right|2,442|| align=right|0,044|| align=right|4,75|| align=right|3,816||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6756)||1978 VX3|| align=right|14,2|| align=right|2,681|| align=right|0,183|| align=right|3,65|| align=right|4,390||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6757)||1979 SE15|| align=right|13,0|| align=right|2,897|| align=right|0,090|| align=right|3,37|| align=right|4,930||MBA||20. september 1979||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|6758 Jesseowens||1980 GL|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,137|| align=right|11,81|| align=right|4,308||MBA||13. april 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6759)||1980 KD|| align=right|12,1|| align=right|3,225|| align=right|0,191|| align=right|8,78|| align=right|5,792||MBA||21. maj 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6760)||1980 KM|| align=right|13,4|| align=right|2,754|| align=right|0,105|| align=right|5,74|| align=right|4,569||MBA||22. maj 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6761)||1981 EV19|| align=right|14,4|| align=right|3,155|| align=right|0,150|| align=right|4,43|| align=right|5,604||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6762)||1981 EC25|| align=right|14,5|| align=right|2,172|| align=right|0,176|| align=right|3,71|| align=right|3,201||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6763 Kochiny||1981 RA2|| align=right|13,1|| align=right|2,701|| align=right|0,245|| align=right|11,50|| align=right|4,437||MBA||7. september 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|6764 Kirillavrov||1981 TM3|| align=right|13,0|| align=right|2,260|| align=right|0,140|| align=right|7,06|| align=right|3,396||MBA||7. oktober 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6765 Fibonacci||1982 BQ2|| align=right|14,3|| align=right|2,299|| align=right|0,154|| align=right|4,09|| align=right|3,485||MBA||20. januar 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|6766 Kharms||1982 UC6|| align=right|14,2|| align=right|2,692|| align=right|0,174|| align=right|3,20|| align=right|4,417||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|6767 Shirvindt||1983 AA3|| align=right|12,7|| align=right|2,675|| align=right|0,140|| align=right|9,42|| align=right|4,375||MBA||6. januar 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|6768 Mathiasbraun||1983 RY|| align=right|13,9|| align=right|2,381|| align=right|0,198|| align=right|2,20|| align=right|3,673||MBA||7. september 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|6769 Brokoff||1985 CJ1|| align=right|13,3|| align=right|2,416|| align=right|0,125|| align=right|3,91|| align=right|3,755||MBA||15. februar 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|6770 Fugate||1985 QR|| align=right|12,1|| align=right|3,021|| align=right|0,108|| align=right|10,10|| align=right|5,250||MBA||22. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6771 Foerster||1986 EZ4|| align=right|13,6|| align=right|2,326|| align=right|0,184|| align=right|00,85|| align=right|3,547||MBA||9. marec 1986||Observatorij Siding Spring||C.-I. Lagerkvist
|-
|(6772)||1988 BG4|| align=right|12,8|| align=right|2,664|| align=right|0,193|| align=right|12,69|| align=right|4,347||MBA||20. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6773)||1988 LK|| align=right|12,3|| align=right|2,995|| align=right|0,061|| align=right|11,36|| align=right|5,181||MBA||15. junij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6774 Vladheinrich||1988 VH5|| align=right|13,9|| align=right|2,195|| align=right|0,091|| align=right|00,98|| align=right|3,251||MBA||4. november 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|6775 Giorgini||1989 GJ|| align=right|12,2|| align=right|2,675|| align=right|0,180|| align=right|14,06|| align=right|4,374||MBA||5. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6776 Dix||1989 GF8|| align=right|13,9|| align=right|2,579|| align=right|0,157|| align=right|4,70|| align=right|4,142||MBA||6. april 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6777 Balakirev||1989 SV1|| align=right|12,7|| align=right|3,176|| align=right|0,223|| align=right|2,70|| align=right|5,660||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|6778 Tosamakoto||1989 TX10|| align=right|12,0|| align=right|2,837|| align=right|0,042|| align=right|3,11|| align=right|4,777||MBA||4. oktober 1989||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|6779 Perrine||1990 DM1|| align=right|13,8|| align=right|2,257|| align=right|0,108|| align=right|1,85|| align=right|3,389||MBA||20. februar 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|6780 Borodin||1990 ES3|| align=right|14,2|| align=right|2,250|| align=right|0,176|| align=right|4,95|| align=right|3,375||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6781)||1990 OD|| align=right|13,3|| align=right|2,628|| align=right|0,245|| align=right|11,92|| align=right|4,260||MBA||19. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6782)||1990 SU10|| align=right|12,5|| align=right|2,790|| align=right|0,062|| align=right|3,30|| align=right|4,660||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6783 Gulyaev||1990 SO28|| align=right|12,4|| align=right|2,763|| align=right|0,148|| align=right|10,41|| align=right|4,593||MBA||24. september 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6784 Bogatikov||1990 UN13|| align=right|12,1|| align=right|2,793|| align=right|0,114|| align=right|5,12|| align=right|4,666||MBA||28. oktober 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6785)||1990 VA7|| align=right|11,1|| align=right|3,184|| align=right|0,102|| align=right|20,10|| align=right|5,680||MBA||12. november 1990||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|6786 Doudantsutsuji||1991 DT|| align=right|12,4|| align=right|3,124|| align=right|0,106|| align=right|2,56|| align=right|5,522||MBA||21. februar 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(6787)||1991 PF15|| align=right|13,5|| align=right|2,233|| align=right|0,147|| align=right|3,29|| align=right|3,336||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6788)||1991 PH15|| align=right|14,1|| align=right|2,353|| align=right|0,186|| align=right|00,69|| align=right|3,609||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6789)||1991 RM6|| align=right|13,7|| align=right|2,338|| align=right|0,142|| align=right|6,17|| align=right|3,575||MBA||4. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6790 Pingouin||1991 SF1|| align=right|13,2|| align=right|2,342|| align=right|0,206|| align=right|11,12|| align=right|3,583||MBA||28. september 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6791)||1991 UC2|| align=right|14,1|| align=right|2,436|| align=right|0,130|| align=right|1,46|| align=right|3,801||MBA||29. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6792 Akiyamatakashi||1991 WC|| align=right|13,0|| align=right|2,376|| align=right|0,244|| align=right|3,71|| align=right|3,661||MBA||30. november 1991||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|6793 Palazzolo||1991 YE|| align=right|13,3|| align=right|2,680|| align=right|0,158|| align=right|4,93|| align=right|4,386||MBA||30. december 1991||Bassano Bresciano||Bassano Bresciano
|-
|6794 Masuisakura||1992 DK|| align=right|11,0|| align=right|3,085|| align=right|0,212|| align=right|16,34|| align=right|5,417||MBA||26. februar 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|6795 Ornskoldsvik||1993 FZ12|| align=right|12,7|| align=right|2,640|| align=right|0,124|| align=right|5,06|| align=right|4,290||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|6796 Sundsvall||1993 FH24|| align=right|12,9|| align=right|2,739|| align=right|0,063|| align=right|5,03|| align=right|4,531||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|6797 Ostersund||1993 FG25|| align=right|12,1|| align=right|2,918|| align=right|0,070|| align=right|1,14|| align=right|4,984||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|6798 Couperin||1993 JK1|| align=right|13,1|| align=right|2,937|| align=right|0,107|| align=right|00,92|| align=right|5,033||MBA||14. maj 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|6799 Citfiftythree||1993 KM|| align=right|12,7|| align=right|3,153|| align=right|0,342|| align=right|20,17|| align=right|5,598||MBA||17. maj 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6800 Saragamine||1994 UC|| align=right|13,0|| align=right|2,664|| align=right|0,161|| align=right|8,53|| align=right|4,348||MBA||29. oktober 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|6801 Strekov||1995 UM1|| align=right|13,6|| align=right|2,208|| align=right|0,131|| align=right|5,22|| align=right|3,280||MBA||22. oktober 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|6802 Cernovice||1995 UQ2|| align=right|13,0|| align=right|3,052|| align=right|0,249|| align=right|2,11|| align=right|5,332||MBA||24. oktober 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(6803)||1995 UK7|| align=right|13,2|| align=right|2,731|| align=right|0,211|| align=right|8,11|| align=right|4,512||MBA||27. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6804 Maruseppu||1995 WV|| align=right|13,7|| align=right|2,243|| align=right|0,105|| align=right|3,21|| align=right|3,358||MBA||16. november 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|6805 Abstracta||4600 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,182|| align=right|0,162|| align=right|1,90|| align=right|5,674||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6806 Kaufmann||6048 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,455|| align=right|0,094|| align=right|4,68|| align=right|3,845||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6807 Brunnow||6568 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,282|| align=right|0,122|| align=right|4,24|| align=right|3,446||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6808 Plantin||1932 CP|| align=right|13,4|| align=right|2,248|| align=right|0,095|| align=right|7,58|| align=right|3,371||MBA||5. februar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|6809 Sakuma||1938 DM1|| align=right|13,1|| align=right|2,364|| align=right|0,107|| align=right|6,10|| align=right|3,633||MBA||20. februar 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(6810)||1969 GC|| align=right|11,9|| align=right|3,143|| align=right|0,062|| align=right|10,41|| align=right|5,571||MBA||9. april 1969||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|6811 Kashcheev||1976 QP|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,216|| align=right|1,66|| align=right|3,706||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6812)||1978 VJ8|| align=right|13,4|| align=right|3,140|| align=right|0,105|| align=right|00,87|| align=right|5,563||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6813)||1978 VV9|| align=right|12,4|| align=right|3,141|| align=right|0,103|| align=right|2,56|| align=right|5,566||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6814)||1979 MC2|| align=right|13,1|| align=right|2,827|| align=right|0,041|| align=right|2,17|| align=right|4,753||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6815)||1979 MM5|| align=right|14,2|| align=right|2,433|| align=right|0,191|| align=right|1,57|| align=right|3,793||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6816)||1981 EB28|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,165|| align=right|2,10|| align=right|3,467||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6817 Pest||1982 BP2|| align=right|14,3|| align=right|2,309|| align=right|0,081|| align=right|2,39|| align=right|3,509||MBA||20. januar 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|6818 Sessyu||1983 EM1|| align=right|13,9|| align=right|2,216|| align=right|0,083|| align=right|4,26|| align=right|3,298||MBA||11. marec 1983||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|6819 McGarvey||1983 LL|| align=right|13,8|| align=right|2,294|| align=right|0,123|| align=right|4,99|| align=right|3,475||MBA||14. junij 1983||Observatorij Palomar||S. Smrekar
|-
|6820 Buil||1985 XS|| align=right|12,5|| align=right|2,853|| align=right|0,081|| align=right|2,49|| align=right|4,818||MBA||13. december 1985||Caussols||CERGA
|-
|6821 Ranevskaya||1986 SZ1|| align=right|12,1|| align=right|2,582|| align=right|0,151|| align=right|12,59|| align=right|4,148||MBA||29. september 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(6822)||1986 UO|| align=right|14,3|| align=right|2,592|| align=right|0,250|| align=right|2,75|| align=right|4,173||MBA||28. oktober 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6823)||1988 ED1|| align=right|11,0|| align=right|2,569|| align=right|0,139|| align=right|16,66|| align=right|4,116||MBA||12. marec 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|6824 Mallory||1988 RE2|| align=right|12,9|| align=right|3,120|| align=right|0,197|| align=right|2,01|| align=right|5,509||MBA||8. september 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|6825 Irvine||1988 TJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,168|| align=right|0,016|| align=right|5,41|| align=right|3,191||MBA||4. oktober 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|6826 Lavoisier||1989 SD1|| align=right|12,9|| align=right|2,903|| align=right|0,032|| align=right|3,50|| align=right|4,946||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|6827 Wombat||1990 SN4|| align=right|12,5|| align=right|2,597|| align=right|0,155|| align=right|12,93|| align=right|4,184||MBA||27. september 1990||Oohira||T. Urata
|-
|6828 Elbsteel||1990 VC1|| align=right|12,8|| align=right|2,695|| align=right|0,226|| align=right|11,87|| align=right|4,424||MBA||12. november 1990||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|6829 Charmawidor||1991 BM1|| align=right|13,2|| align=right|2,858|| align=right|0,072|| align=right|2,10|| align=right|4,830||MBA||18. januar 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(6830)||1991 JB1|| align=right|12,4|| align=right|3,184|| align=right|0,131|| align=right|5,09|| align=right|5,680||MBA||5. maj 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(6831)||1991 UM1|| align=right|13,7|| align=right|2,197|| align=right|0,207|| align=right|4,60|| align=right|3,255||MBA||28. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6832 Kawabata||1992 FP|| align=right|12,6|| align=right|3,208|| align=right|0,160|| align=right|1,92|| align=right|5,745||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6833)||1993 FC1|| align=right|12,4|| align=right|2,593|| align=right|0,115|| align=right|13,02|| align=right|4,176||MBA||19. marec 1993||Hidaka||S. Shirai; S. Hayakawa
|-
|(6834)||1993 JH|| align=right|13,5|| align=right|2,441|| align=right|0,235|| align=right|4,27|| align=right|3,814||MBA||11. maj 1993||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|6835 Molfino||1994 HT1|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,172|| align=right|4,02|| align=right|4,215||MBA||30. april 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|6836 Paranal||1994 PW5|| align=right|12,7|| align=right|2,877|| align=right|0,065|| align=right|00,95|| align=right|4,879||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|6837 Bressi||1994 XN4|| align=right|12,3|| align=right|2,860|| align=right|0,215|| align=right|12,81|| align=right|4,836||MBA||8. december 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|6838 Okuda||1995 UD9|| align=right|12,0|| align=right|2,652|| align=right|0,171|| align=right|13,61|| align=right|4,318||MBA||30. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|6839 Ozenuma||1995 WB2|| align=right|11,7|| align=right|2,870|| align=right|0,079|| align=right|00,98|| align=right|4,861||MBA||18. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6840)||1995 WW5|| align=right|14,0|| align=right|2,429|| align=right|0,154|| align=right|3,37|| align=right|3,785||MBA||18. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6841 Gottfriedkirch||2034 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,279|| align=right|0,137|| align=right|3,67|| align=right|3,440||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6842 Krosigk||3016 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,654|| align=right|0,096|| align=right|10,98|| align=right|4,323||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6843 Heremon||1975 TC6|| align=right|13,0|| align=right|2,443|| align=right|0,176|| align=right|9,29|| align=right|3,818||MBA||9. oktober 1975||McDonald||J. D. Mulholland
|-
|6844 Shpak||1975 VR5|| align=right|13,8|| align=right|2,222|| align=right|0,101|| align=right|5,31|| align=right|3,311||MBA||3. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|6845 Mansurova||1976 JG2|| align=right|13,4|| align=right|2,276|| align=right|0,147|| align=right|6,68|| align=right|3,434||MBA||2. maj 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6846 Kansazan||1976 UG15|| align=right|14,7|| align=right|2,386|| align=right|0,224|| align=right|2,86|| align=right|3,686||MBA||22. oktober 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|6847 Kunz-Hallstein||1977 RL|| align=right|13,7|| align=right|2,322|| align=right|0,289|| align=right|24,63|| align=right|3,537||MBA||5. september 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(6848)||1978 VG5|| align=right|12,9|| align=right|3,113|| align=right|0,135|| align=right|00,55|| align=right|5,492||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6849)||1979 MX6|| align=right|13,5|| align=right|2,368|| align=right|0,088|| align=right|6,40|| align=right|3,644||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6850)||1981 QT3|| align=right|12,2|| align=right|3,154|| align=right|0,085|| align=right|5,90|| align=right|5,600||MBA||28. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6851)||1981 RO1|| align=right|14,3|| align=right|2,196|| align=right|0,125|| align=right|3,82|| align=right|3,254||MBA||1. september 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6852)||1985 CN2|| align=right|14,3|| align=right|2,396|| align=right|0,175|| align=right|2,50|| align=right|3,707||MBA||14. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6853)||1986 CD2|| align=right|14,3|| align=right|2,262|| align=right|0,118|| align=right|5,91|| align=right|3,402||MBA||12. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6854)||1987 UG|| align=right|14,0|| align=right|2,423|| align=right|0,216|| align=right|1,83|| align=right|3,772||MBA||20. oktober 1987||Anderson Mesa||K. W. Zeigler
|-
|6855 Armellini||1989 BG|| align=right|13,7|| align=right|2,290|| align=right|0,065|| align=right|7,58|| align=right|3,464||MBA||29. januar 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|6856 Bethemmons||1989 EM|| align=right|13,6|| align=right|2,373|| align=right|0,173|| align=right|1,33|| align=right|3,654||MBA||5. marec 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6857)||1990 QQ|| align=right|13,6|| align=right|2,314|| align=right|0,197|| align=right|9,19|| align=right|3,519||MBA||19. avgust 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6858)||1990 ST10|| align=right|12,6|| align=right|2,587|| align=right|0,188|| align=right|13,64|| align=right|4,161||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6859 Datemasamune||1991 CZ|| align=right|13,3|| align=right|1,834|| align=right|0,014|| align=right|23,20|| align=right|2,483||MBA||13. februar 1991||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|6860 Sims||1991 CS1|| align=right|12,7|| align=right|3,117|| align=right|0,124|| align=right|2,01|| align=right|5,503||MBA||11. februar 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(6861)||1991 FA3|| align=right|11,8|| align=right|3,145|| align=right|0,135|| align=right|10,70|| align=right|5,578||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|6862 Virgiliomarcon||1991 GL|| align=right|11,4|| align=right|3,176|| align=right|0,025|| align=right|12,10|| align=right|5,658||MBA||11. april 1991||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(6863)||1991 PX8|| align=right|13,6|| align=right|2,297|| align=right|0,078|| align=right|4,19|| align=right|3,480||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6864 Starkenburg||1991 RC4|| align=right|13,9|| align=right|2,269|| align=right|0,102|| align=right|2,80|| align=right|3,418||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|6865 Dunkerley||1991 TE2|| align=right|13,4|| align=right|2,298|| align=right|0,142|| align=right|3,10|| align=right|3,482||MBA||2. oktober 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|6866 Kukai||1992 CO|| align=right|11,9|| align=right|3,023|| align=right|0,051|| align=right|11,06|| align=right|5,256||MBA||12. februar 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6867 Kuwano||1992 FP1|| align=right|12,8|| align=right|2,592|| align=right|0,258|| align=right|11,84|| align=right|4,172||MBA||28. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6868 Seiyauyeda||1992 HD|| align=right|13,0|| align=right|2,659|| align=right|0,153|| align=right|3,38|| align=right|4,336||MBA||22. april 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|6869 Funada||1992 JP|| align=right|11,4|| align=right|3,189|| align=right|0,058|| align=right|17,02|| align=right|5,694||MBA||2. maj 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6870 Pauldavies||1992 OG|| align=right|13,9|| align=right|1,928|| align=right|0,114|| align=right|24,91|| align=right|2,676||MBA||28. julij 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6871 Verlaine||1993 BE8|| align=right|14,8|| align=right|2,197|| align=right|0,048|| align=right|3,78|| align=right|3,255||MBA||23. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6872)||1993 CN1|| align=right|13,3|| align=right|2,180|| align=right|0,018|| align=right|3,36|| align=right|3,218||MBA||15. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6873 Tasaka||1993 HT1|| align=right|14,1|| align=right|2,172|| align=right|0,136|| align=right|4,79|| align=right|3,201||MBA||21. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6874)||1994 JO1|| align=right|14,4|| align=right|2,241|| align=right|0,282|| align=right|7,58|| align=right|3,355||MBA||9. maj 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(6875)||1994 NG1|| align=right|14,1|| align=right|2,158|| align=right|0,194|| align=right|3,98|| align=right|3,169||MBA||4. julij 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6876 Beppeforti||1994 RK1|| align=right|13,4|| align=right|2,286|| align=right|0,145|| align=right|6,20|| align=right|3,455||MBA||5. september 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|6877 Giada||1994 TB2|| align=right|13,6|| align=right|2,323|| align=right|0,135|| align=right|6,18|| align=right|3,540||MBA||10. oktober 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|6878 Isamu||1994 TN2|| align=right|13,4|| align=right|2,462|| align=right|0,184|| align=right|4,04|| align=right|3,862||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6879 Hyogo||1994 TC15|| align=right|12,2|| align=right|3,116|| align=right|0,180|| align=right|8,59|| align=right|5,499||MBA||14. oktober 1994||Sengamine||K. Ito
|-
|6880 Hayamiyu||1994 TG15|| align=right|12,1|| align=right|2,803|| align=right|0,066|| align=right|5,26|| align=right|4,692||MBA||13. oktober 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6881 Shifutsu||1994 UP|| align=right|13,3|| align=right|2,906|| align=right|0,058|| align=right|2,90|| align=right|4,953||MBA||31. oktober 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6882 Sormano||1995 CC1|| align=right|12,5|| align=right|2,552|| align=right|0,100|| align=right|14,41|| align=right|4,077||MBA||5. februar 1995||Sormano||P. Sicoli; V. Giuliani
|-
|6883 Hiuchigatake||1996 AF|| align=right|12,7|| align=right|3,123|| align=right|0,187|| align=right|2,01|| align=right|5,517||MBA||10. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6884 Takeshisato||9521 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,278|| align=right|0,126|| align=right|1,97|| align=right|3,437||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6885 Nitardy||9570 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,647|| align=right|0,062|| align=right|3,81|| align=right|4,305||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6886 Grote||1942 CG|| align=right|12,0|| align=right|2,566|| align=right|0,160|| align=right|9,16|| align=right|4,110||MBA||11. februar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|6887 Hasuo||1951 WH|| align=right|13,7|| align=right|2,230|| align=right|0,176|| align=right|5,34|| align=right|3,330||MBA||24. november 1951||Nica||M. Laugier
|-
|(6888)||1971 BD3|| align=right|12,9|| align=right|2,562|| align=right|0,150|| align=right|3,76|| align=right|4,099||MBA||27. januar 1971||Cerro El Roble||C. Torres; J. Petit
|-
|(6889)||1971 RA|| align=right|14,0|| align=right|2,203|| align=right|0,197|| align=right|4,84|| align=right|3,268||MBA||15. september 1971||Cerro El Roble||C. Torres; J. Petit
|-
|6890 Savinykh||1975 RP|| align=right|12,0|| align=right|3,221|| align=right|0,159|| align=right|00,90|| align=right|5,779||MBA||3. september 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6891 Triconia||1976 SA|| align=right|13,3|| align=right|2,688|| align=right|0,062|| align=right|5,98|| align=right|4,406||MBA||23. september 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(6892)||1978 VG8|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,271|| align=right|4,26|| align=right|4,120||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6893)||1983 RS3|| align=right|13,2|| align=right|2,386|| align=right|0,092|| align=right|5,79|| align=right|3,686||MBA||2. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|6894 Macreid||1986 RE2|| align=right|11,9|| align=right|2,651|| align=right|0,074|| align=right|21,18|| align=right|4,316||MBA||5. september 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6895)||1987 DG6|| align=right|13,5|| align=right|2,672|| align=right|0,161|| align=right|1,13|| align=right|4,366||MBA||23. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6896)||1987 RE1|| align=right|13,8|| align=right|2,294|| align=right|0,219|| align=right|4,98|| align=right|3,474||MBA||13. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|6897 Tabei||1987 VQ|| align=right|14,5|| align=right|2,383|| align=right|0,174|| align=right|1,62|| align=right|3,678||MBA||15. november 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|6898 Saint-Marys||1988 LE|| align=right|12,6|| align=right|2,665|| align=right|0,126|| align=right|14,16|| align=right|4,350||MBA||8. junij 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(6899)||1988 RP10|| align=right|13,3|| align=right|2,927|| align=right|0,019|| align=right|00,94|| align=right|5,007||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(6900)||1988 XD1|| align=right|14,0|| align=right|2,228|| align=right|0,163|| align=right|4,21|| align=right|3,324||MBA||2. december 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|6901 Roybishop||1989 PA|| align=right|13,9|| align=right|1,943|| align=right|0,112|| align=right|23,15|| align=right|2,708||MBA||2. avgust 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6902 Hideoasada||1989 US3|| align=right|12,9|| align=right|2,753|| align=right|0,101|| align=right|2,10|| align=right|4,568||MBA||26. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(6903)||1989 XM|| align=right|12,7|| align=right|2,927|| align=right|0,038|| align=right|2,91|| align=right|5,007||MBA||2. december 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|6904 McGill||1990 QW1|| align=right|14,1|| align=right|2,480|| align=right|0,107|| align=right|5,74|| align=right|3,906||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6905 Miyazaki||1990 TW|| align=right|11,4|| align=right|2,619|| align=right|0,195|| align=right|13,46|| align=right|4,237||MBA||15. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6906)||1990 WC|| align=right|12,7|| align=right|2,739|| align=right|0,273|| align=right|10,45|| align=right|4,533||MBA||19. november 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6907)||1990 WE|| align=right|12,8|| align=right|2,742|| align=right|0,194|| align=right|9,08|| align=right|4,541||MBA||19. november 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6908 Kunimoto||1990 WB3|| align=right|12,6|| align=right|2,749|| align=right|0,093|| align=right|5,61|| align=right|4,557||MBA||24. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6909 Levison||1991 BY2|| align=right|14,1|| align=right|2,725|| align=right|0,467|| align=right|37,99|| align=right|4,498||MBA||19. januar 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6910 Ikeguchi||1991 FJ|| align=right|12,3|| align=right|3,051|| align=right|0,038|| align=right|9,08|| align=right|5,329||MBA||17. marec 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|6911 Nancygreen||1991 GN|| align=right|12,4|| align=right|1,932|| align=right|0,091|| align=right|22,91|| align=right|2,685||MBA||10. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6912 Grimm||1991 GQ2|| align=right|12,9|| align=right|3,072|| align=right|0,109|| align=right|2,06|| align=right|5,382||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|6913 Yukawa||1991 UT3|| align=right|13,7|| align=right|2,236|| align=right|0,140|| align=right|4,41|| align=right|3,343||MBA||31. oktober 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6914 Becquerel||1992 GZ|| align=right|12,8|| align=right|2,578|| align=right|0,241|| align=right|2,23|| align=right|4,139||MBA||3. april 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy; H. E. Holt
|-
|(6915)||1992 HH|| align=right|12,6|| align=right|2,604|| align=right|0,123|| align=right|12,03|| align=right|4,202||MBA||30. april 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|6916 Lewispearce||1992 OJ|| align=right|12,0|| align=right|2,844|| align=right|0,266|| align=right|18,21|| align=right|4,794||MBA||27. julij 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6917)||1993 FR2|| align=right|14,2|| align=right|2,216|| align=right|0,082|| align=right|3,80|| align=right|3,298||MBA||29. marec 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6918 Manaslu||1993 FV3|| align=right|13,7|| align=right|2,409|| align=right|0,139|| align=right|1,86|| align=right|3,739||MBA||20. marec 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|6919 Tomonaga||1993 HP|| align=right|13,8|| align=right|2,263|| align=right|0,104|| align=right|5,17|| align=right|3,403||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6920 Esaki||1993 JE|| align=right|12,9|| align=right|2,388|| align=right|0,079|| align=right|6,73|| align=right|3,690||MBA||14. maj 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6921)||1993 JJ|| align=right|13,0|| align=right|2,279|| align=right|0,083|| align=right|5,32|| align=right|3,441||MBA||14. maj 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6922 Yasushi||1993 KY1|| align=right|14,0|| align=right|2,300|| align=right|0,118|| align=right|4,77|| align=right|3,487||MBA||27. maj 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6923 Borzacchini||1993 SD|| align=right|13,9|| align=right|2,991|| align=right|0,081|| align=right|10,55|| align=right|5,172||MBA||16. september 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|6924 Fukui||1993 TP|| align=right|11,2|| align=right|3,390|| align=right|0,099|| align=right|12,22|| align=right|6,240||MBA||8. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6925 Susumu||1993 UW2|| align=right|12,3|| align=right|2,837|| align=right|0,100|| align=right|14,23|| align=right|4,776||MBA||24. oktober 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(6926)||1994 RO11|| align=right|12,9|| align=right|2,660|| align=right|0,172|| align=right|12,84|| align=right|4,338||MBA||1. september 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6927 Tonegawa||1994 TE1|| align=right|13,4|| align=right|2,341|| align=right|0,010|| align=right|4,83|| align=right|3,582||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6928 Lanna||1994 TM3|| align=right|13,8|| align=right|2,684|| align=right|0,235|| align=right|6,56|| align=right|4,396||MBA||11. oktober 1994||Kleť||M. Tichý
|-
|6929 Misto||1994 UE|| align=right|12,9|| align=right|2,769|| align=right|0,144|| align=right|10,36|| align=right|4,607||MBA||31. oktober 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(6930)||1994 VJ3|| align=right|12,3|| align=right|3,200|| align=right|0,157|| align=right|00,58|| align=right|5,723||MBA||7. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6931 Kenzaburo||1994 VP6|| align=right|12,1|| align=right|3,031|| align=right|0,103|| align=right|10,89|| align=right|5,275||MBA||4. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6932 Tanigawadake||1994 YK|| align=right|13,7|| align=right|2,330|| align=right|0,249|| align=right|3,73|| align=right|3,556||MBA||24. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6933 Azumayasan||1994 YW|| align=right|13,4|| align=right|2,701|| align=right|0,168|| align=right|2,57|| align=right|4,439||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6934)||1994 YN2|| align=right|12,0|| align=right|2,661|| align=right|0,188|| align=right|8,30|| align=right|4,341||MBA||25. december 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6935 Morisot||4524 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,277|| align=right|0,087|| align=right|00,55|| align=right|3,436||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6936 Cassatt||6573 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,599|| align=right|0,081|| align=right|3,67|| align=right|4,188||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6937 Valadon||1010 T-2|| align=right|12,1|| align=right|3,012|| align=right|0,085|| align=right|9,49|| align=right|5,226||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6938 Soniaterk||5140 T-2|| align=right|11,4|| align=right|2,999|| align=right|0,093|| align=right|9,11|| align=right|5,193||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6939 Lestone||1952 SW1|| align=right|13,7|| align=right|2,590|| align=right|0,101|| align=right|14,09|| align=right|4,167||MBA||22. september 1952||Mount Wilson||L. E. Cunningham
|-
|(6940)||1972 HL1|| align=right|14,7|| align=right|2,282|| align=right|0,127|| align=right|2,87|| align=right|3,447||MBA||19. april 1972||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|6941 Dalgarno||1976 YA|| align=right|12,4|| align=right|2,781|| align=right|0,192|| align=right|15,42|| align=right|4,637||MBA||16. december 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(6942)||1976 YB2|| align=right|13,6|| align=right|2,338|| align=right|0,121|| align=right|3,70|| align=right|3,574||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6943)||1978 VR4|| align=right|14,0|| align=right|2,197|| align=right|0,115|| align=right|4,10|| align=right|3,256||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6944)||1979 MR3|| align=right|14,1|| align=right|2,317|| align=right|0,138|| align=right|7,66|| align=right|3,525||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|6945 Dahlgren||1980 FZ3|| align=right|14,8|| align=right|2,252|| align=right|0,175|| align=right|7,56|| align=right|3,378||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(6946)||1980 RX1|| align=right|13,8|| align=right|2,268|| align=right|0,140|| align=right|4,57|| align=right|3,415||MBA||15. september 1980||La Silla||H. Debehogne; L. Houziaux
|-
|(6947)||1981 ET8|| align=right|14,6|| align=right|2,399|| align=right|0,063|| align=right|3,89|| align=right|3,716||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6948)||1981 ET22|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,158|| align=right|2,59|| align=right|3,710||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6949)||1982 RZ|| align=right|13,1|| align=right|2,363|| align=right|0,163|| align=right|13,23|| align=right|3,633||MBA||11. september 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|6950 Simonek||1982 YQ|| align=right|12,7|| align=right|2,591|| align=right|0,097|| align=right|14,22|| align=right|4,170||MBA||22. december 1982||Haute Provence||F. Dossin
|-
|(6951)||1985 DW1|| align=right|12,7|| align=right|3,051|| align=right|0,092|| align=right|1,09|| align=right|5,329||MBA||16. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|6952 Niccolo||1986 JT|| align=right|13,1|| align=right|2,901|| align=right|0,269|| align=right|7,51|| align=right|4,940||MBA||4. maj 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6953 Davepierce||1986 PC1|| align=right|12,2|| align=right|3,115|| align=right|0,179|| align=right|1,75|| align=right|5,496||MBA||1. avgust 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6954 Potemkin||1987 RB6|| align=right|13,9|| align=right|2,184|| align=right|0,138|| align=right|3,15|| align=right|3,227||MBA||4. september 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|6955 Ekaterina||1987 SP15|| align=right|11,8|| align=right|3,107|| align=right|0,174|| align=right|00,96|| align=right|5,477||MBA||25. september 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|6956 Holbach||1988 CX3|| align=right|13,6|| align=right|2,444|| align=right|0,094|| align=right|5,48|| align=right|3,819||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6957)||1988 HA|| align=right|13,5|| align=right|2,533|| align=right|0,083|| align=right|1,21|| align=right|4,030||MBA||16. april 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6958)||1988 TX1|| align=right|11,8|| align=right|3,022|| align=right|0,098|| align=right|9,16|| align=right|5,253||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6959)||1988 VD1|| align=right|11,6|| align=right|2,895|| align=right|0,114|| align=right|13,50|| align=right|4,924||MBA||3. november 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(6960)||1989 AL5|| align=right|12,2|| align=right|3,192|| align=right|0,146|| align=right|1,41|| align=right|5,703||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6961 Ashitaka||1989 KA|| align=right|13,4|| align=right|2,319|| align=right|0,193|| align=right|4,76|| align=right|3,530||MBA||26. maj 1989||Mishima||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|6962 Summerscience||1990 OT|| align=right|14,6|| align=right|2,286|| align=right|0,150|| align=right|6,72|| align=right|3,455||MBA||22. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6963)||1990 OQ3|| align=right|13,5|| align=right|2,251|| align=right|0,191|| align=right|4,39|| align=right|3,377||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6964 Kunihiko||1990 TL1|| align=right|13,7|| align=right|2,365|| align=right|0,177|| align=right|5,44|| align=right|3,636||MBA||15. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6965 Niyodogawa||1990 VS2|| align=right|13,3|| align=right|2,482|| align=right|0,011|| align=right|6,14|| align=right|3,909||MBA||11. november 1990||Geisei||T. Seki
|-
|6966 Vietoris||1991 RD5|| align=right|14,9|| align=right|2,163|| align=right|0,107|| align=right|2,92|| align=right|3,180||MBA||13. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(6967)||1991 VJ3|| align=right|13,7|| align=right|2,249|| align=right|0,140|| align=right|4,50|| align=right|3,372||MBA||11. november 1991||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(6968)||1991 VX3|| align=right|14,0|| align=right|2,251|| align=right|0,077|| align=right|1,85|| align=right|3,376||MBA||11. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6969 Santaro||1991 VF5|| align=right|13,4|| align=right|2,199|| align=right|0,032|| align=right|7,11|| align=right|3,260||MBA||4. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6970 Saigusa||1992 AL1|| align=right|13,3|| align=right|2,348|| align=right|0,062|| align=right|6,73|| align=right|3,597||MBA||10. januar 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6971 Omogokei||1992 CT|| align=right|12,5|| align=right|2,834|| align=right|0,074|| align=right|3,07|| align=right|4,770||MBA||8. februar 1992||Geisei||T. Seki
|-
|6972 Helvetius||1992 GY3|| align=right|12,2|| align=right|2,567|| align=right|0,132|| align=right|6,34|| align=right|4,113||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6973)||1992 HK|| align=right|13,8|| align=right|2,657|| align=right|0,151|| align=right|2,93|| align=right|4,330||MBA||27. april 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6974)||1992 MC|| align=right|11,8|| align=right|2,600|| align=right|0,142|| align=right|15,79|| align=right|4,192||MBA||27. junij 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6975 Hiroaki||1992 QM|| align=right|12,5|| align=right|2,869|| align=right|0,288|| align=right|4,83|| align=right|4,859||MBA||25. avgust 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6976 Kanatsu||1993 KD2|| align=right|13,2|| align=right|2,334|| align=right|0,170|| align=right|8,25|| align=right|3,565||MBA||23. maj 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6977 Jaucourt||1993 OZ4|| align=right|14,4|| align=right|2,261|| align=right|0,145|| align=right|3,42|| align=right|3,399||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|6978 Hironaka||1993 RD|| align=right|13,1|| align=right|2,564|| align=right|0,172|| align=right|7,48|| align=right|4,105||MBA||12. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6979 Shigefumi||1993 RH|| align=right|12,4|| align=right|2,654|| align=right|0,224|| align=right|14,91|| align=right|4,323||MBA||12. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6980 Kyusakamoto||1993 SV1|| align=right|12,2|| align=right|2,835|| align=right|0,048|| align=right|3,30|| align=right|4,773||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6981 Chirman||1993 TK2|| align=right|13,2|| align=right|2,674|| align=right|0,154|| align=right|13,33|| align=right|4,372||MBA||15. oktober 1993||Bassano Bresciano||Bassano Bresciano
|-
|(6982)||1993 UA3|| align=right|12,6|| align=right|2,644|| align=right|0,184|| align=right|12,54|| align=right|4,297||MBA||16. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6983 Komatsusakyo||1993 YC|| align=right|11,5|| align=right|3,212|| align=right|0,130|| align=right|7,79|| align=right|5,756||MBA||17. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6984 Lewiscarroll||1994 AO|| align=right|10,8|| align=right|3,970|| align=right|0,188|| align=right|16,81|| align=right|7,908||HLD||4. januar 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(6985)||1994 UF2|| align=right|13,2|| align=right|2,416|| align=right|0,095|| align=right|6,71|| align=right|3,754||MBA||31. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6986 Asamayama||1994 WE|| align=right|13,7|| align=right|2,930|| align=right|0,058|| align=right|2,33|| align=right|5,016||MBA||24. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6987 Onioshidashi||1994 WZ|| align=right|14,0|| align=right|2,790|| align=right|0,050|| align=right|2,97|| align=right|4,659||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6988)||1994 WE3|| align=right|13,3|| align=right|2,476|| align=right|0,032|| align=right|3,21|| align=right|3,896||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6989 Hoshinosato||1994 XH1|| align=right|11,4|| align=right|3,009|| align=right|0,098|| align=right|9,38|| align=right|5,218||MBA||6. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6990 Toya||1994 XU4|| align=right|12,3|| align=right|3,150|| align=right|0,128|| align=right|2,89|| align=right|5,591||MBA||9. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6991 Chichibu||1995 AX|| align=right|13,1|| align=right|2,402|| align=right|0,205|| align=right|5,76|| align=right|3,721||MBA||6. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6992 Minano-machi||1995 BT1|| align=right|11,3|| align=right|3,009|| align=right|0,075|| align=right|10,49|| align=right|5,220||MBA||27. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6993)||1995 BJ4|| align=right|12,0|| align=right|3,107|| align=right|0,089|| align=right|2,39|| align=right|5,476||MBA||28. januar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6994)||1995 BV4|| align=right|12,6|| align=right|3,052|| align=right|0,022|| align=right|00,79|| align=right|5,331||MBA||28. januar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6995 Minoyama||1996 BZ1|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,176|| align=right|4,51|| align=right|4,030||MBA||24. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6996 Alvensleben||2222 T-2|| align=right|12,1|| align=right|3,423|| align=right|0,099|| align=right|4,07|| align=right|6,331||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6997 Laomedon||3104 T-3|| align=right|10,5|| align=right|5,187|| align=right|0,101|| align=right|19,11|| align=right|11,82||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6998 Tithonus||3108 T-3|| align=right|11,3|| align=right|5,205|| align=right|0,070|| align=right|1,73|| align=right|11,88||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6999 Meitner||4379 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,099|| align=right|5,58|| align=right|3,445||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7000 Curie||1939 VD|| align=right|12,8|| align=right|2,465|| align=right|0,263|| align=right|9,89|| align=right|3,868||MBA||6. november 1939||Uccle||F. Rigaux
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov